A katalán nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság hetedik futama. A versenyt Montmelóban rendezték július 4-én.

MotoGP

Moto2

125 cm³

Források

K
Motorversenyzés Spanyolországban
Katalónia sportélete